

Бабіце (Тршебич)
 Бабіце (Угерске Градіште)
 Бабіце (Градець-Кралове)
 Бабіце (Оломоуц)
 Бабіце (Прахатіце)
 Бабіце (Прага-схід)

Населені пункти та їхні частини

 Бабиці — гміна в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Бабиці — село в гміні Обша Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Бабиці — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Бабиці — село в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Бабиці — село в гміні Бабиці Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Бабиці — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Бабиці — село в гміні Баборув Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Бабичі (Бабіце) — село в гміні Кривча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Бабіце — село в гміні Нендза Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Бабиці — частина міста Освенцим в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Бабиці — частина села Залучне в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Бабиці — частина села Бистревичі (Бистровіце) в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Бабиці — частина села Крамарівка (Крамажувка) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 

 Бабичі

Примітки